Лоррейн () — фамилия.
 Лоррейн, Лиллиан (1892/1894 — 1955) — американская актриса театра и кино.
 Лоррейн, Луиза (1904—1981) — американская киноактриса.
 Лоррейн Смит, Энни (1854—1937) — британский лихенолог.